Listy geograficzne według państw